De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Bohemen en Moravië waar men in januari 1584 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1584
Geschiedenis van Bohemen
Geschiedenis van Moravië